Киевская область:

Киевская область — административно-территориальная единица Вооруженных сил Юга России в 1919— 1920 гг.
Киевская область — административно-территориальная единица УССР и Украины с 27 февраля 1932 года по настоящее время.